Николай Григорьевич Вансович (1790—1861) — генерал-лейтенант, военный инженер.

Биография 
Происходил из дворян Смоленской губернии, родился  года. Его брат, Александр, был полковником в отставке.

На службу вступил из пансионеров Горного кадетского корпуса юнкером в Инженерный корпус 26 октября 1806 года.

Был произведён в подпоручики 24 июня 1809 года с назначением в 1-й Пионерный полк; 23 декабря 1810 года переведён во 2-й пионерный полк, а 15 мая 1811 года возвращён в 1-й пионерный полк, где 13 апреля 1812 года был произведён в поручики. Принимал участие в отражении нашествия Наполеона в Россию (за отличие награждён орденом Св. Анны 4-й степени) и последующем Заграничном походе 1813 года; 17 февраля 1813 года за отличие переведён в Лейб-гвардии сапёрный батальон с назначением адъютантом к инженер-генералу Опперману, а 11 марта того же года был произведён в штабс-капитаны. За отличие в Битве народов под Лейпцигом Вансович был награждён орденом Св. Анны 2-й степени, в реляции было сказано:Находившийся в Польской армии Адъютантом Инженер-Генерал-Лейтенанта Оппермана — Октября 6-го, в генеральном сражении под городом Лейпцигом, и 7-го числа — при занятии оного города, посылан был с нужнейшими приказаниями в опаснейшие места, так что вокруг него немалое число сотоварищей было убитых и раненых, однакож все приказания доставлял с отличным мужеством и расторопностью.
26 ноября 1816 года Вансович был произведён в капитаны и 17 января 1819 года в полковники, с переводом в Инженерный корпус.

С 21 июня 1822 года был вице-директором Инженерного департамента; 6 декабря 1827 года произведён в генерал-майоры. С 1 сентября 1836 года — член Общего присутствия Инженерного департамента, заведовал строительством крепостей; 16 апреля 1841 года произведён в генерал-лейтенанты.

Умер  года в Санкт-Петербурге, похоронен на Волковом православном кладбище.

Семья 
Жена — Софья Богдановна (?—17.05.1875). Их дети:
 Афанасий  (1815—1892), инженер-генерал, участник Кавказской войны.
 Вера (27.10.1830—07.04.1875)
 Дмитрий (1839 — после 1901), генерал-майор, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов).

Награды 
Среди прочих наград Вансович имел ордена Св. Георгия 4-й степени (3 декабря 1834 года, за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах, № 4914 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова), Св. Станислава 1-й степени, Св. Анны 1-й степени, Св. Владимира 3-й и 2-й степеней, Белого орла.

Примечания

Литература 
 Волкенштейн А. История лейб-гвардии сапёрного батальона. 1812—1852. — , 1852
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том I: А—К. — , 2009.
 Ивков Д. П. Исторический очерк Главного инженерного управления за время его существования. — , 1915

Выпускники Горного кадетского корпуса
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Российские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса за 25 лет выслуги
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 4-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Белого орла (Российская империя)
Члены Военного совета Российской империи
Похороненные на Волковском православном кладбище